El término Tropa puede referirse a:

Fuerzas Armadas 
 Tropa, inicialmente fue una unidad militar, una pequeña fuerza de caballería, subordinada a un escuadrón, y encabezada por el líder de tropas. hoy día, en los países se manejan diferentes significados específicos vinculados a diferentes cuerpos armados.
 Tropas auxiliares romanas, unidades del ejército romano compuestas por soldados que no eran ciudadanos romanos.
 Tropas Aerotransportadas de Rusia, cuerpo militar ruso y, anteriormente, soviético.

Cine y televisión 
 Tropa de élite, película brasileña de acción y drama del año 2007.
 Tropa de élite 2, película brasileña de acción y drama, producida y dirigida por José Padilha, y protagonizada por Wagner Moura].
 La tropa de trapo, película española de animación 3D dirigida por Álex Colls.
 Vaya tropa, programa español de humor de la televisión, producido por Plural Entertainment.

Música 
 La Tropa Loca, grupo mexicano de Rock y Balada, surgido a finales de 1967.
 La Tropa F, grupo de música tejana, inicialmente llamados Los Hermanos Farías.

Agropecuaria 
 Tropa (agro) o tropilla, grupo de animales (ganado), principalmente vacuno, conducidos (dirigidos) a caballo, a través de los campos, por una o varias personas llamados troperos (denominación en uso principalmente en el [cono sur de América Latina).